Parmenisc de Metapontum, filòsof pitagòric grec
 Parmenisc (gramàtic), gramàtic i comentarista grec.